«Больше чем секс» ( — «Без всяких обязательств») — романтическая комедия режиссёра Айвена Райтмана о том, как легко вступить в сексуальную связь и как трудно достичь эмоциональной близости между двумя людьми. В основу сценария лёг одноимённый рассказ Элизабет Меривезер и Майкла Самонека.
В главных ролях — Эштон Кутчер и Натали Портман, которая также выступила исполнительным продюсером фильма.

Премьера состоялась в США 21 января 2011 года, в России — 3 марта 2011 года.

Сюжет 
Главные герои — Эмма и Адам — ещё в детском лагере пытались вступить в сексуальные отношения, но неудачно. Через пятнадцать лет они повторяют попытку. На этот раз всё проходит гладко. Теперь их связывает только секс, и они следуют природным инстинктам, не задумываясь о том, что между ними может быть что-то другое. Однако со временем пара понимает, что помимо этого есть и другие вещи — например, привязанность, забота друг о друге, и даже любовь.

В ролях 

 Натали Портман — Эмма
 Эштон Кутчер — Адам
 Кевин Клайн — Элвин
 Кэри Элвес — доктор Метцнер
 Грета Гервиг — Патрис
 Лейк Белл — Люси
 Оливия Тирлби — Кейти
 Ludacris — Уоллас
 Минди Калинг — Шира
 Талия Болсам — Сандра
 Офелия Ловибонд — Ванесса
  — Меган
 Адхир Кальян — Кевин
 Стефани Скотт — Эмма в детстве
 Эбби Эллиотт — Джой
 Джейк Джонсон — Илай

Съёмки 

 Бюджет — 25 миллионов долларов. В первые выходные касса собрала более 43 миллионов.
 Производством картины занималось несколько киностудий, среди которых «Cold Spring Pictures» и «Paramount Pictures». Прокатчиком в России выступил «Централ Партнершип».
 Кевин Клайн написал и исполнил песню «It’s Your Birthday». В звуковую дорожку вошли также песни «Untitled» D’Angelo, «Take Your Time» Эла Грина, «Bleeding Love» Леоны Льюис, «Bossa Nova Baby» Элвиса Пресли, «Ms. Jackson» Outcast, «Shake Ya Tailfeather» Nelly&P.Diddy.
 В первоначальном сценарии фильм назывался «Fuck Buddies», затем был заменён на «Friends with Benefits». И этот вариант был пересмотрен, поскольку фильм с таким названием («Секс по дружбе») с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис уже существовал и планировался к выходу также в 2011 году.

Съёмки проходили в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Натали Портман уже приходилось играть сцены сексуального характера — в психологическом триллере «Чёрный лебедь», вышедшем в 2010 году и содержащем сцены самоудовлетворения. В фильме «Больше чем секс» компанию ей составил Эштон Кутчер:

Натали Портман призналась, что она не большая любительница сниматься в романтических комедиях, но фильм не имеет ничего общего с другими фильмами этого жанра:

См. также 
 Больше, чем любовь

Примечания

Ссылки 
 Первые отзывы кинокритиков после просмотра фильма
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Spyglass Entertainment
Фильмы США 2011 года